«КАМАЗ-М» — российская футбольная команда из Набережных Челнов. Фарм-клуб «КАМАЗа». Основан в 1993 году.

Прежние названия 
 1993—1994 — «КАМАЗ»-д
 1995—2000 — «КАМАЗ-Чаллы»-д, «КАМАЗ-Чаллы-дубль»
 2001—2012 — «КАМАЗ-дубль», «КАМАЗ-2»
 с 2012 — «КАМАЗ-Молодёжная», «КАМАЗ»-мол, «КАМАЗ-М» (в чемпионате и кубке Татарстана обозначается как «КАМАЗ»)

История 
Команда «КАМАЗ»-д была создана на базе казанской «Идели», в 1992 году игравшей во Второй лиге.

С 1993 по 1997 год, в период выступления «КАМАЗа» в Высшей лиге, дублирующий состав выступал на профессиональном уровне во Второй и Третьей лигах. Лучшее достижение в Первенстве России — 17-е место в 6-й зоне второй лиги в 1993 году.

В 1998 году команда участвовала в Первенстве России среди КФК (третий дивизион), но, проведя 13 матчей, снялась с соревнований по ходу турнира.

В 2004—2012 годах, когда основная команда играла в Первом дивизионе/ФНЛ, «КАМАЗ-2» принимал участие в Первенстве России среди любительских футбольных клубов (ЛФЛ/третий дивизион) (в зоне «Приволжье»). Высшее достижение за этот период — 4-е место в 2009 году.

Молодёжная команда 
Во время выступления «КАМАЗа-2» в первенстве России, на региональном уровне во внутриреспубликанских соревнованиях (в чемпионате, кубке Республики Татарстан) участвовала также молодёжная команда «КАМАЗа», игравшая также в других молодёжных соревнованиях, в том числе — всероссийского уровня.

После того, как в 2012 году по финансовым причинам ФК «КАМАЗ» вышел из состава ФНЛ, молодёжная команда, взяв на себя статус дубля, стала представлять собой единую вторую команду футбольного клуба «КАМАЗ» (объединение дубля и молодёжной команды произошло в 2010 году).

Через некоторое время в первенстве республики среди команд Первой лиги (2016—2019, с 2021; в 2020 — в чемпионате Татарстана) и Кубке Татарстана стала выступать команда  «КАМАЗ», а «КАМАЗ-М» под названием «КАМАЗ» принимает участие чемпионате Татарстана (высшей лиге) и кубке Татарстана.

Юридически ФК «КАМАЗ» и СК «КАМАЗ» — разные организации, фактически — одна структура.  ФК «КАМАЗ» входит в структуру некоммерческого партнёрства СК «КАМАЗ» (в 2020 году РФС НП СК «КАМАЗ» был присвоен статус «Школа футбола 3 категории» и «Детский футбольный центр»). Юношеские команды СК «КАМАЗ» представляют ФК «КАМАЗ» на обязательных Всероссийских соревнованиях, предписанных регламентом.

Достижения 
 Чемпион Татарстана: 2001, 2002.
 Обладатель Кубка Татарстана: 2000, 2012, 2015.
 Обладатель Суперкубка Татарстана: 2016

Список выступлений в первенствах России

Состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

* Также находится в заявке команды «КАМАЗ», выступающей в ПФЛ.

Главный тренер:  Айрат Мударисович Шарипов

Тренер:  Владимир Ярославович Клонцак

Тренер вратарей:  Евгений Якимов

Примечания

Ссылки 
 История выступлений на профессиональном уровне на сайте Wildstat.ru
  («КАМАЗ-2»)
  («КАМАЗ-Молодёжная»)

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Набережных Челнов
ФК «КАМАЗ»